Габріела Драгой — румунська гімнастка, олімпійська медалістка.
 Драгой Людмила Миколаївна — депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
Прізвища